Rubino puede referirse a:

Personas
 Alejandro Santos Rubino (1971-), periodista colombiano.
 Gennaro Rubino (1859-1918), anarquista italiano.
 Giorgio Rubino (1986-), atleta italiano.
 Miguel C. Rubino (1886-1945), médico veterinario uruguayo.
 Vicente Rubino (1914-1990), actor argentino.